Yalda bezeichnet:

 Yalda-Nacht, großes altpersisches Fest
 Tony Yalda (* 1981), libanesischer Schauspieler
 ein südlicher Vorort von Damaskus im Gouvernement Rif Dimaschq
 Yalda, a Night for Forgiveness, Filmdrama von Massoud Bakhshi (2019)
Yalda, ein weiblicher Vorname